Borgiové či Borgia může mít více významů:

 Borgiové – významný italský šlechtický rod
 Borgiové (seriál, 1977) / Les Borgia ou le sang doré – třídílná francouzská minisérie z roku 1977 (režie: Alain Dhenault)
 Borgiové (seriál, 1981) / The Borgias – britský televizní seriál z roku 1981 (režie: Brian Farnham)
 Borgiové (seriál, 2011) / The Borgias – kanadsko-irský televizní seriál z roku 2011 (režie: Neil Jordan a Jeremy Podeswa)
 Krev Borgiů / Los Borgia – španělský film z roku 2006 (režie: Antonio Hernández)
 Borgia (Kalábrie) – italská obec v oblasti Kalábrie
 Borgia (seriál) / Borgia – francouzsko-německo-český televizní seriál z roku 2011 (režie: Oliver Hirschbiegel, Metin Hüseyin ad.)